Оловников — русская фамилия:
 Оловников, Алексей Матвеевич (1936—2022) — биолог-теоретик.
 Оловников, Владимир Владимирович (1919—1996) — композитор, народный артист Белоруссии.
 Оловников, Игорь Владимирович (род. 1954) — народный артист Беларуси.